Природин — русская фамилия.

Известные носители:
 Природин, Михаил Пантелеевич (род. 1951) — советский хоккеист, брат Петра Природина.
 Природин, Пётр Пантелеевич (1953—2016) — советский хоккеист, брат Михаила Природина.